Ein Hôtel de Saxe gab es in folgenden Städten:

 Berlin, siehe Hotel de Saxe (Berlin)
 Dresden, siehe Hôtel de Saxe (Dresden)
 Hamburg, siehe Hotel de Saxe (Hamburg)
 Leipzig, siehe Hôtel de Saxe (Leipzig)
 Prag, siehe Hôtel de Saxe (Prag)
 Straßburg, siehe Hôtel de Saxe (Straßburg)
 Warschau, siehe Hôtel de Saxe (Warschau)